Análise de componentes principais ou principal component analysis
 Professional Chess Association
 para-Cloroanfetamina – droga estimulante abreviada como PCA

Desambiguações de siglas